Kasem steht für:
 Kasem, eine westafrikanische Sprache

Kasem ist der Familienname folgender Personen:
 Casey Kasem (1932–2014), US-amerikanischer Hörfunkmoderator und Sprecher
 George A. Kasem (1919–2002), US-amerikanischer Politiker

Kasim ist der Familienname folgender Personen:
 Ashu Kasim (* 1984), äthiopische Langstreckenläuferin